San Isidro (Colonia San Isidro) kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Isidro (ort i Mexiko, Delstaten Mexiko, Soyaniquilpan de Juárez), 
 San Isidro (ort i Mexiko, Oaxaca, San Lorenzo Cacaotepec), 
 San Isidro (ort i Mexiko, Oaxaca, San Jorge Nuchita), 

Robotskapade Mexikoförgreningar